'Träumerei' est un cultivar de rosier floribunda issu de la maison Kordes en 1974. Il doit son nom au morceau de piano de Robert Schumann intitulé Träumerei ( en français) dans les Scènes d'enfants (Kinderszenen), œuvre composée en 1838.

Description 
Ce petit rosier au port compact, érigé et bien ramifié, mesure de 60 cm à 80 cm de hauteur. Son feuillage est vert foncé. Ses fleurs doubles d'un bel orange corail mesurent 8 à 9 cm de diamètre. Elles sont solitaires ou en bouquets de trois à huit. Elles possèdent de dix-sept à vingt-cinq pétales et sont relativement parfumées. Elles fleurissent de la fin du printemps à l'automne.

Culture 
La zone de rusticité (USDA) de 'Träumerei' est de 6b à moins froid. Ce rosier est moyennement sensible à la maladie des taches noires, tandis que les fleurs résistent à la pluie.

Il a donné naissance à un rosier miniature, 'Zwergenfee' (Kordes 1979).

Ascendance 
Selon les données du site HelpMeFind.com :

Notes et références

Bibliographie 
  Charles & Brigid Quest-Ritson, The Royal Horticultural Society Encyclopedia of Roses, Londres, éd. Dorling Kindersley, 2011, 404 pages 
  Klaus-Jürgen Strobel, Alles über Rosen, Stuttgart, éd. Eugen Ulmer, 2006 

Cultivar de rosier
Rosier floribunda